Ша́хматы Лос-Аламоса (также антиклерика́льные шахматы, ) — шахматы на доске 6 × 6 без слонов. Разработаны в 1956 году специалистами Лос-Аламосской лаборатории для обучения компьютера MANIAC I (на заре кибернетики ещё очень маломощного) шахматной игре. Второе название этой разновидности шахмат является игрой слов: шахматный слон по-английски называется bishop («епископ»).

Отличия антиклерикальных шахмат от обычных таковы:
 на доске нет слонов (соответственно, пешка не может превращаться в слона);
 пешки не делают двойных ходов (соответственно, нет взятия на проходе);
 нет рокировки.

Одна из партий в лос-аламосские шахматы 
MANIAC 1 — Человек,
Лос-Аламос, 1956:

1. d3 b4 2. Кf3 d4 3. b3 e4 4. Кe1 a4 5. b:a4 К:a4 6. Крd2 Кc3 7. К:c3 b:c3+ 8. Крd1 f4 9. a3 Лb6 10. a4 Лa6 11. a5 Крd5 12. Фa3 Фb5 13. Фа2+ Кре5 14. Лb1 Л:a5 15. Л:b5 Л:а2 16. Лb1 Ла5 17. f3 Ла4 18. f: e4 c4 19. Кf3+ Крd6 20. e5+ Крd5 21. e: f6Ф Kc5 22. Фf6:d4+ Крc6 23. Кf3-e5#.

См. также 
 Мини-шахматы Гарднера

Лос-Аламос
Настольные игры по алфавиту